Нежданов (Нежданова) — фамилия:

 Нежданов, Николай Павлович (1932—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

 Нежданова, Антонина Васильевна (1873—1950) — русская и советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, народная артистка СССР.

См. также 
 Нежданово
 Неждановка
 Неждановский